Ницэ () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ницэ, Норберт (род. 1972) — румынский футболист, защитник.
 Ницэ, Роберт (род. 1977) — румынский футболист, нападающий.
 Ницэ, Сергей Фёдорович (1883—1940) — молдавский и румынский политический деятель.